Milligan (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Dustin Milligan (1985), Canadees acteur
 Mark Milligan (1985), Australisch voetballer
 Spike Milligan (1918-2002), Brits komiek